

Аралтобе — село, Айтекебійський район, Актюбинська область
 Аралтобе — село, Балхаський район, Алматинська область
 Аралтобе — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Аралтобе — село, Сиримський район, Західноказахстанська область